TVE Brasil — extinta rede de televisão brasileira
 TV Educativa da Bahia — emissora de televisão brasileira de Salvador, Bahia
 TV Educativa de Mato Grosso do Sul — emissora de televisão brasileira de Campo Grande, Mato Grosso do Sul
 TV Educativa de Ponta Grossa — emissora de televisão brasileira de Ponta Grossa, Paraná
 TV Educativa de Porto Alegre — emissora de televisão brasileira de Porto Alegre, Rio Grande do Sul
 TV Educativa de São Carlos — emissora de televisão brasileira de São Carlos, São Paulo
 TV Educativa do Espírito Santo — emissora de televisão brasileira de Vitória, Espírito Santo

 Ou ainda
 Educativa TV — emissora de televisão brasileira de Maceió, Alagoas, anteriormente TVE Alagoas
 ISTV Juiz de Fora — emissora de televisão brasileira de Juiz de Fora, Minas Gerais, anteriormente TVE Juiz de Fora
 TV Antares — emissora de televisão brasileira de Teresina, Piauí, anteriormente TVE Piauí
 TV Brasil Maranhão — emissora de televisão brasileira de São Luís, Maranhão, anteriormente TVE Maranhão
 TV Ceará — emissora de televisão brasileira de Fortaleza, Ceará, anteriormente TVE Ceará
 TV Delta — emissora de televisão brasileira de Parnaíba, Piauí, anteriormente TVE Parnaíba
 TV Encontro das Águas — emissora de televisão brasileira de Manaus, Amazonas, anteriormente TVE Amazonas
 TV Miramar — emissora de televisão brasileira de João Pessoa, Paraíba, anteriormente TVE Paraíba
 TV Paraná Turismo — emissora de televisão brasileira de Curitiba, Paraná, anteriormente TVE Paraná
 Unitins TV — emissora de televisão brasileira de Palmas, Tocantins, anteriormente TVE Tocantins

Desambiguações de televisão